hrabstwo Stephens (ang. Stephens County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Stephens (ang. Stephens County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Stephens (ang. Stephens County) w USA, w stanie Teksas